Иоанн Люксембургский (, , )

 Иоганн Люксембургский (1296—1346) — граф Люксембурга, король Чехии
 Жан I де Люксембург-Линьи (1300—1364) — сеньор де Линьи
 Иоганн Генрих (1332—1375) — маркграф Моравии
 Иоганн фон Люксембург-Линьи (1342—1373) — архиепископ Майнца
 Иоанн Собеслав Люксембургский (1356—1394) — патриарх Аквилеи
 Иоганн фон Гёрлиц (1370—1396) — герцог фон Гёрлиц
 Жан де Люксембург-Линьи (1370—1397) — граф де Бриенн
 Жан II де Люксембург-Линьи (1392—1441) — граф де Линьи и де Гиз
 Жан де Люксембург (ум. 1466) — бастард де Сен-Поль, сеньор де Обурден
 Жан де Люксембург-Суассон (ум. 1476) — граф де Марль и де Суассон
 Жан III де Люксембург-Линьи (ум. 1576) — граф де Бриенн и де Русси и де Линьи
 Жан де Люксембург (ум. 1578) — епископ Памье
 Жан Люксембургский (1921—2019) — великий герцог Люксембурга
 Жан Люксембургский (род. 1957) — принц Люксембургский